Бясь-Шея () — опустевшее село в Сунтарском улусе Якутии России. Входит в состав Шеинского наслега.

География 
Село находится в юго-западной части Якутии, в среднем течении реки Вилюй, в правобережной части речной долины, у озёр Бясь-Шея, Хахтах.

 Географическое положение
Расстояние до улусного центра — села Сунтар — 111 км, до центра наслега — села Шея- 6 км..

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 17-18 °C; самого холодного (января) — −34 − −50 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 250—300 мм.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в образованное муниципальное образование Шеинский наслег.

Население

Инфраструктура 
Было развито животноводство.

Транспорт 
Село доступно автомобильным (с автодороги федерального значения «Вилюй») и речным транспортом (по реке Вилюй).

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Сунтарского улуса